Muzuca bezeichnet die Titularbistümer:
Muzuca in Byzacena
Muzuca in Proconsulari